Ingram steht für:

 Ingram (Name), männlicher Vorname und Familienname
 (6285) Ingram, Asteroid des Hauptgürtels
 Ingram Barge Company, US-amerikanische Reederei
 Ingram Micro, US-amerikanischer ITK-Distributor
 Ingram MAC-10, eine Maschinenpistole, siehe MAC-10

Ingram ist der Name folgender Orte

in England:
 Ingram (Northumberland), Dorf in der Grafschaft Northumberland

in den Vereinigten Staaten:
 Ingram (Alabama), Ort im Hale County
 Ingram (Arkansas), Ort im Randolph County
 Ingram (Kalifornien), Ort im Mendocino County
 Ingram (Kentucky), Ort im Bell County
 Ingram (North Carolina), Ort im Richmond County
 Ingram (Pennsylvania), Borough im Allegheny County
 Ingram (Texas), Ort im Kerr County
 Ingram (Virginia), gemeindefreies Gebiet im Halifax County
 Ingram (Wisconsin), Ort im Rusk County

Siehe auch:
 Ingrams